Иксион (, Ixion) може да се отнася за:

 Иксион, цар на лапитите в Тесалия
 Иксион, цар на Коринт
 28978 Иксион, астероид
 два производители на мотори в Англия от 1900 до ок. 1930 г.